Чемпионат Греции по футболу 2016/2017 — 81-й чемпионат Греции по футболу. Чемпионский титул защитил Олимпиакос.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Чемпионат Греции по футболу

Примечания 

2016/2017
Греция
Спорт в Греции в 2016 году
Спорт в Греции в 2017 году